Blatchford peut désigner :

Patronyme

 Christie Blatchford (1951-2020), chroniqueuse, journaliste et animatrice radio canadienne ;
 Liz Blatchford (née en 1980), triathlète professionnelle australo-britannique ;
 Michael Blatchford (né en 1986), coureur cycliste américain ;
 Olivia Blatchford (née en 1993), joueuse de squash américaine ;